Kosmas – ex comunità della Grecia nella periferia del Peloponneso
 Kosmas – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia occidentale